I Am... – album di Nas del 1999
 I Am... – album di Ayumi Hamasaki del 2002
 I Am... – EP degli Headspace del 2007

Pagine correlate 
I Am